Стрельбицкий, Иван Афанасьевич (1828—1900) — российский геодезист и картограф, генерал от инфантерии.
 Стрельбицкий, Иван Иванович (1860—1914) — русский офицер, разведчик, путешественник.
 Стрельбицкий, Иван Семёнович (1900—1980) — советский военачальник, генерал-лейтенант артиллерии.
 Стрельбицкий, Иван (Иоанн) Хрисанфович (1861—1934) — духовный писатель, священник, родом с Украины.